Butorac ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Butorac (* 1981), US-amerikanischer Tennisspieler
 Milan Butorac (* 1952), jugoslawischer Ruderer
 Paul Butorac (1888–1966), jugoslawischer Priester, Bischof von Kotor und Dubrovnik